Ирон.
 Ирон — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Ирон — химическое вещество класса монотерпеновых кетонов.
 Ироны (иронцы) — субэтнос осетин.